Allais kan syfta på

Personer
Alphonse Allais, fransk författare och humorist.
David Allais, amerikansk uppfinnare.
Émile Allais, fransk alpin skidåkare.
Jean-Jacques Allais, fransk fotbollsspelare.
Lucy Allais, brittisk filosof.
Maurice Allais, fransk ekonom och fysiker. Nobelpristagare.
Nicolas Viton de Saint-Allais, fransk genealog.
Pierre Allais, fransk pastellmålare.

Platser
Allais, Kentucky, ort i Perry County, Kentucky.